La famiglia Brueghel fu una dinastia fiamminga di artisti sviluppatasi tra il XVI e XVII secolo, il cui più noto esponente fu Pieter Bruegel il Vecchio.

Albero genealogico
Il grafico rappresenta più precisamente l'elenco dei componenti delle famiglie Brueghel-Teniers, i cui rami fondanti si unirono il 22 luglio 1637, con il matrimonio di Anna Brueghel e David Teniers il Giovane. Queste vennero a collegarsi nel corso del tempo con le famiglie van Kessel e Quellinus. Per meglio rappresentare l'evoluzione della dinastia sono segnalati inoltre alcuni artisti che esulano da tale schematizzazione, si vedano ad esempio Pieter Coecke van Aelst, Hubert Goltz, Jan Philips van Thielen e Theodoor Rombouts.

L'intero albero genealogico si estende in sei generazioni, rappresentate dalle sei colonne dello schema; le unioni matrimoniali sono indicate tramite una riga tratteggiata, fratelli e sorelle sono uniti da una linea diretta continua mentre il rapporto genitori-figli è definito da una linea diretta che parte dai genitori.

Le date di nascita e di morte sono indicate solo quando conosciute, altrimenti vengono omesse o sostituite da un punto di domanda; per maggior chiarezza si rimanda però alle voci dei vari autori, in quanto gli anni indicati possono essere incerti o basati solo su alcune fonti precise.

Biografie

Prima generazione
Pieter Coecke van Aelst:
Nato a Aalst nel 1502 e morto a Bruxelles nel 1550; è stato pittore, scultore, architetto e disegnatore di tappezzerie. Nel 1525 viene ammesso nella Corporazione di San Luca di Anversa, studia pittura, scultura e architettura ma si occupa anche di geometria e produrrà incisioni. Ha 3 figli con Mayken Verhulst, tra cui una, Mayken Coecke van Aelst, che sposerà Pieter Bruegel il Vecchio.

Mayken Verhulst:
Nata e morta a Malines, è stata una pittrice e miniaturista. sposata con Pieter Coecke van Aelst dal 1537, avrà tre figli; si occuperà dell'educazione artistica dei nipoti Pieter Brueghel il Giovane e Jan Brueghel il Vecchio.

Hubert Goltz:
Nato a Venlo nel 1526 e morto a Bruges nel 1583; pittore, numismatico ed editore.
Discepolo di Lambert Lombard e membro della Corporazione di San Luca di Anversa, sposa Elisabeth Verhulst Bessemers, sorella di Mayken Verhulst; Pieter Coecke van Aelst lo introdurrà nei più importanti circoli artistici.

Seconda generazione
Pieter Bruegel il Vecchio:
Nato attorno al 1525 a Breda, morto a Bruxelles il 5 settembre 1569. Pittore, disegnatore e incisore; comincia il suo apprendistato alla bottega di Pieter Coecke, ne sposa la figlia ed entra far parte della gilda di San Luca nel 1551. Alla sua morte lascerà due figli, Pieter Bruegel il Giovane e Jan Bruegel il Vecchio.

Terza generazione
Jan Brueghel il Vecchio:
Nato a Bruxelles nel 1568, morto ad Anversa 1625: conosciuto anche come Brueghel dei velluti, dei fiori o del paradiso, fu un grande autore di nature morte e paesaggi, ebbe la possibilità di collaborare nelle sue opere con molti validi artisti. Fu pittore di corto sotto Alberto d'Austria.

Pieter Brueghel il Giovane:
Fratello di Brueghel dei velluti, nasce a Bruxelles e muore ad Anversa nel 1638. Pittore di soggetti mitologici e religiosi, autore di miniature, fu allievo della nonna Mayken Verhulst. Conosciuto anche come Brueghel dell'Inferno, si sposa nel 1585 con Elisabeth Goddelet dalla quale avrà sette figli, tra cui il suo futuro allievo Pieter Brueghel III.

David Teniers il Vecchio:
Nato nel 1582 ad Anversa, dove muore nel 1649. Incisore e pittore di soggetti mitologici, religiosi e storici. Allevato dal fratello Juliaen, sposa Dymphna Cornelissen de Wilde dalla quale ha 5 figli, tra cui Abraham Teniers e David Teniers il Giovane; quest'ultimo sposerà Anna Brueghel, figlia di Jan Brueghel il Vecchio.

Erasmus Quellinus il Vecchio:
Nato a Liegi nel 1580 e morto ad Anversa nel 1640. Scultore, nel 1606 entra a far parte della Corporazione di San Luca; è l'iniziatore della dinastia Quellinus.

Lucas van Uden:
Nasce nel 1595 ad Anversa, dove muore nel 1672. Rinomato paesaggista, si ispira ai lavori di Rubens e David Teniers.

Note

Bibliografia
 Les Grands Maîtres de la peinture. Edizioni Hachette, 1989.

Filippo De Boni. Biografia degli artisti: Volume unico. Gondoliere, 1840.
Charles De Tolnay e Piero Bianconi. Tout l'œuvre peint de Brueghel l'Ancien. Parigi: Flammarion, 1981.

Luigi Mallé. Atlante della pittura: maestri fiamminghi. Istituto Geografico de Agostini, 1965.

Altri progetti 

Famiglie belghe